

Patronyme 

 Charles Boudeville (1824-1895), homme politique français ;
 Fernand Boudeville (1843-1927), journaliste français ;
 Guyon Boudeville (15..-1562), imprimeur-libraire français ;
 Jacques Boudeville (1919-1975), économiste français.

Toponyme 
 Boudeville, commune française.

Homonymie de toponyme